Zacatecasi csata, a mexikói függetlenségi háború csatája 1811-ben
Zacatecasi csata, a zacatecasi felkelés csatája 1835-ben
Zacatecasi csata, a mexikói forradalom csatája 1914-ben